Az Alligatoroidea a krokodilok öregcsaládja, amely a késő kréta korban fejlődött ki. A kladisztikus definíció szerint ide tartozik az Alligator mississippiensis (a mississippi aligátor) és minden olyan krokodil, amely közelebbi rokonságban áll az A. mississippiensisszel, mint a Crocodylus niloticusszal (a nílusi krokodillal) vagy a Gavialis gangeticusszal (a gangeszi gaviállal).

Törzsfejlődés
Az alábbi kladogram Christopher A. Brochu (2003-as) cikke alapján készült.

Fordítás

Jegyzetek

Források
  

Krokodilok